Angolees basketbalteam (mannen)
 Angolees basketbalteam (vrouwen)